Джим Миллер (; род. , , штат Мичиган) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 1995 году. Наиболее известен по выступлениям за команду «Чикаго Беарз».

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; %Зав = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока

Игроки в американский футбол США
Квотербеки НФЛ
Игроки «Питтсбург Стилерз»
Игроки «Джэксонвилл Джагуарс»
Игроки «Атланта Фэлконс»
Игроки «Детройт Лайонс»
Игроки «Чикаго Беарз»
Игроки «Тампа-Бэй Бакканирс»
Игроки «Нью-Ингленд Пэтриотс»
Игроки «Нью-Йорк Джайентс»